Gustaw I Waza – król Szwecji
 Gustaw Eriksson Waza (1568–1607) – królewicz szwedzki, syn Eryka XIV
 Gustaw Waza – dramat Józefa Wybickiego